Sawyerville peut désigner : 
 , une communauté non-incorporée du comté de Hale dans l'Alabama.
 Sawyerville, un village du comté de Macoupin, en Illinois, aux États-Unis.
 Sawyerville, un village faisant partie de Cookshire-Eaton au Québec, Canada.